François Sulpice Beudant (1787-1850) : minéralogiste et géologue français ; 
Étienne Beudant (1863-1949) : écuyer français.

Autre 
rue Beudant : voie du  de Paris